Збе́чник () — село в северо-восточной части Чехии, расположенное приблизительно в 5 километрах от польско-чешской границы. Относится к району Наход, Краловеградецкого края. Село Збечник расположено в Збечницкой долине и тянется по всему её протяжению вдоль главной дороги. Збечник соседствует с городом Гронов, находящемся к востоку от села. Через Збечницкую долину и большую часть Збечника протекает Збечницкий ручей, впадающий в реку Метуй. К северу от Збечника расположена гора Матернице — её высота 567 метров над уровнем моря.

История 
Первые письменные упоминания о Збечнике относятся к XV веку, в них сообщается о крепости Квиков, которая находилась на холме над Збечником. В настоящее время на этом месте остались только неровности рельефа.

География 
Геологическая структура долины такова, что там невозможно добывать каменный уголь, который есть около Йировы горы и у подножия горного массива Матернице. На южных склонах холмов отмечаются выходы триасового песчаника. В Збечнике расположен завод МГИ Виков по сборке коробок передач, а также ряд небольших производственных предприятий.

Климат 
Поскольку Збечник находится в долине, его климат суровее, чем в соседних населённых пунктах региона. Климат Збечника характеризуется частыми морозами, в том числе и утренними заморозками, зимой температура воздуха обычно понижается до −20 °C. Летние дни бывают жаркими, температура выше +30 °C.

Транспорт 

Село Збечник расположено в стороне от значимых транспортных путей. Несмотря на наличие проходящей по равнинной части села железной дороги 026, железнодорожная станция в Збечнике отсутствует. Транспортное сообщение по маршруту Червеный Костелец — Гронов, проходящему через село, обеспечивают автобусы компаний «ЦДС Наход» и «ИЦОМ Транспорт». Интервал движения автобусов — 30 минут в рабочее дни, 2 часа в выходные дни.

Население

Збечник и его окрестности

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт Збечника
 Сайт деревенского комитета

Населённые пункты Краловеградецкого края